Feldkirch (Vorarlberg), ciutat de l'estat de Vorarlberg (Àustria) 
 Feldkirch (França), municipi francès al departament de l'Alt Rin (regió d'Alsàcia)